Шодрода — село в Ботлихском районе Дагестана. Центр сельского поселения Сельсовет «Шодродинский».

География 
Расположено в 8 км к западу от села Ботлих.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Известные уроженцы 
 Гамзат Хаджи Шодродинский — наиб имама Шамиля.
 Хаджияв Шодродинский — наиб имама Шамиля.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района